Passeriniella är ett släkte av svampar. Passeriniella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Passeriniella